Colloredo-Mansfeld, niemiecka rodzina książęca
 Hieronymus von Colloredo (1732–1812), książę-arcybiskup Salzburga
 Wenzel Joseph von Colloredo (1738–1822), austriacki feldmarszałek
 Filippo di Colloredo-Mels (1778–1864), wielki mistrz Zakonu Maltańskiego
 Hieronymus Karl Graf von Colloredo-Mansfeld (1775–1822), austriacki dowódca z czasów wojen napoleońskich
 Lazarus i Joannes Baptista Colloredo (1617–1646), włoskie bliźniaki syjamskie
 Mickaël Colloredo (ur. 1980), francuski piłkarz
 Sebastian Colloredo (ur. 1987), włoski skoczek narciarski

Zobacz też 
 Colloredo di Monte Albano